Arroyo del Talar ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo del Talar (Arroyo Don Esteban Grande), Nebenfluss des Arroyo Don Esteban Grande
 Arroyo del Talar (Río Negro), Nebenfluss des Río Negro